Гран-при Монако 1959 года — гонка Формулы-1, состоявшаяся 10 мая 1959 года на трассе в Монте-Карло. Она стала первым этапом чемпионата мира и 17-м Гран-при Монако. Гонщиками была пройдена дистанция в 100 кругов и почти 315 километров.

Победителем гонки стал австралиец Джек Брэбем, управлявший автомобилем Cooper T51 за заводскую команду Cooper Car Company. Эта победа стала первой для будущего трехкратного чемпионата мира, а также первая победа австралийца в Формуле-1. Также это первая победа заводской команды Купер — её автомобили уже побеждали ранее, но выставлены они были частной командой Роба Уокера. На 20 секунд от победителя отстал британец Тони Брукс за рулем Ferrari 246. На третьем месте с круговым отставанием финишировал гонщик команды Роба Уокера и действующий победитель Гран-при Монако Морис Трентиньян, как и Брэбем управлявший Cooper T51.

Гонка 

|}

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Монако